Неккар — традиционное название звезды  β Волопаса.
 Не́ккар () — река в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
  () — немецкая автомобильная марка и производитель автомобилей ФИАТ на территории Германии.
 (1223) Неккар — небольшой астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 6 октября 1931 года.

См. также